Юрий Владимирович Ковалёв:
 Ковалёв, Юрий Владимирович (род. 1954) — советский и украинский футболист.
 Ковалёв, Юрий Владимирович (род. 1993) — белорусский футболист.